Кнуд Лейф Томсен (; , Баллеруп, Ховедстаден, Дания — , ) — датский  и .

Биография 
В кино с 1957 года. Начинал как кинодокументалист.
За период с 1960 по 1975 год, в качестве режиссёра снял 14 фильмов. Его первый художественный фильм «Дуэль» (1962) был включен в конкурсную программу 12-ого Берлинского международного кинофестиваля и сразу же привлек к себе внимание зрителей.

Два года спустя фильм Томсена «Школа для самоубийц» был включен в конкурсную программу 14-ого Берлинского международного кинофестиваля 1964 г.

В 1965 году его кинофильм «Девушка Тине» стал участником 4-го Московского международного кинофестиваля.

Фильм Томсена 1969 года «В разгар джазового сезона» был включен в конкурсную программу 6-го Московского международного кинофестиваля, а фильм 1973 года «Свадьба Лины» — в конкурсную программу 8-го Московского международного кинофестиваля (фильм представлен от Норвегии).

В 1967 году Кнуд Лейф Томсен был членом жюри 17-го Берлинского международного кинофестиваля.

С 1977 года жил во Франции. Автор, в основном, психологических, социальных и моральных кинодрам.

Избранная фильмография

Режиссёрские работы 
  — Дуэль / Duellen (Дания)
  — Школа для самоубийц / Selvmordsskolen (Дания)
  — Девушка Тине / Tine (Дания)
  — В разгар джазового сезона / Midt i en jazztid (Дания)
  — Свадьба Лины / Lina’s Wedding / Jentespranget (Норвегия)
  — Rapportpigen
  — Bejleren — en jydsk røverhistorie

 Сценарист 
  — Дуэль / Duellen (Дания)
  — Школа для самоубийц / Selvmordsskolen (Дания)
  — Девушка Тине / Tine (Дания)
  — Stefan Danielsen (документальный)
  — Gift  — В разгар джазового сезона / Midt i en jazztid (Дания)
  — Свадьба Лины / Jentespranget (Норвегия)
  — Rapportpigen  — Bejleren — en jydsk røverhistorie Награды 
 1970 — Премия «Бодиль» за лучший датский фильм (В разгар джазового сезона / Midt i en jazztid'')

Примечания

Ссылки 
 
Кнуд Лейф Томсен

Лауреаты премии «Бодиль»